Allsvenskan i handboll 1970/1971 vanns av SoIK Hellas, som genom seger i SM-slutspelet även blev svenska mästare.

Slutställning

SM-slutspel

Semifinaler
? 1971: SoIK Hellas-Redbergslids IK 15-10, 16-13 (SoIK Hellas vidare)
? 1971: Västra Frölunda IF-IF Saab 16-17, 19-13 (Västra Frölunda IF vidare)

Finaler
? 1971: SoIK Hellas-Västra Frölunda IF 13-10, 15-12 (SoIK Hellas svenska mästare)

Skytteligan
Björn Andersson, IF Saab - 18 matcher, 130 mål

Källor
Bollsportens först och störst, Stig Gustafson, Forum bokförlag, sidorna 116 + 124 - Handboll

Fotnoter

Externa länkar

Sport i Sverige 1970
Sport i Sverige 1971
1970/1971
Handbollssäsongen 1970/1971